Mauvaise Fille est le titre que plusieurs œuvres artistiques :

 Mauvaise Fille, film français de Régis Franc sorti en 1991 ;
 Mauvaise Fille, film français de Patrick Mille sorti en 2012.

Voir aussi